est le nom de la cinquième et dernière organisation maléfique de la série Sailor Moon, créée par Naoko Takeuchi. Elle est dirigée par Sailor Galaxia, qui, habitée par Chaos, cherche à devenir la guerrière la plus puissante de la galaxie. Elle se fait aider par ses subalternes, les Sailor Animamates.

Présentation 

Le Shadow Galactica est un empire créé par Sailor Galaxia, afin de l’aider à atteindre son but : devenir la guerrière Sailor ultime. Pour cela, Sailor Galaxia souhaite s’emparer de toutes les planètes de la galaxie. Elle en profite pour tuer les guerrières Sailor, gardiennes de chaque planète. Dans l’histoire, chaque habitant de chaque planète possède un « Star Seed », c’est-à-dire une âme, cristallisée sous la forme d’un diamant. Seules les guerrières Sailor possèdent un véritable « Star Seed », une graine d’étoile qui leur permettent de se transformer et d’utiliser leurs pouvoirs magiques. Sans leur Star Seed, les guerrières meurent. Dans le manga, les Star Seeds des guerrières Sailor sont appelés des « Sailor Crystals ».

Sailor Galaxia souhaite collecter toutes les Star Seeds de la galaxie. En arrivant dans le système solaire, au début du cinquième arc narratif, elle possède déjà toutes les Stars Seeds de toutes les planètes. Il ne lui manque plus que les Star Seeds des Sailor Starlights et de leur princesse, Princess Kakyû, qui se sont enfuies après l’attaque de Kinmoku, ainsi que les graines d’étoile de Sailor Moon et ses amies. Elle demande expressément aux Sailor Animamates de repérer les possesseurs des Star Seeds, qui sont tous regroupés aux alentours de Tokyo.

Membres

Chaos 

 est le principal ennemi de la série, a surtout un rôle déterminant dans le manga. Il a différentes facettes : Queen Metallia, Death Phantom, Master Pharaoh 90 et Queen Nehelennia ne sont en fait que des incarnations de Chaos. Comme toutes les entités de la galaxie, Chaos est né dans le Galaxy Cauldron, mais n’a pas réussi à devenir une étoile. Il a pris possession du Galaxy Cauldron et est devenu la force la plus puissante de la galaxie. Avide de pouvoir, il souhaite diriger l’univers tout entier. Sailor Galaxia a essayé de le combattre, mais elle s’est finalement fait posséder par Chaos. Eternal Sailor Moon et Sailor Galaxia parviennent finalement à le désintégrer ; cependant le Chaos ne peut être totalement détruit, et se réincarnera certainement dans le futur.

Sailor Galaxia 

 Voix japonaise : Mitsuko Horie (Sailor Moon)
 Voix française : Virginie Ledieu (Sailor Moon)
 est la principale ennemie du cinquième et dernier arc narratif de la série Sailor Moon. Son costume est doré, elle porte un casque qui recouvre de longs cheveux rouges et orange.

Dans le manga, Sailor Galaxia est une guerrière solitaire et avide de pouvoir. Un jour, accoudée à un bar de sa planète qu’elle pense « minable », elle entend parler du lieu où naissent toutes les étoiles : le Galaxy Cauldron, sur Zero Star, planète de la constellation du Sagittaire, située au centre de la galaxie. Sailor Galaxia s’enfuit de sa planète et, partant à la recherche d’une planète plus puissante et digne de sa présence, elle tombe sur Chaos qui est alors sous la forme de Wiseman. Il attire Galaxia au Galaxy Cauldron, mais celle-ci se rend compte qu’il est déjà corrompu par Chaos. Comprenant qu’il lui faut une quantité d’énergie astronomique pour en prendre pleinement possession, elle se met alors en quête de rassembler tous les Sailor Crystals de la galaxie, tuant et ruinant au passage les planètes habitées qu’elle croise. Elle corrompt des jeunes femmes qui veulent devenir des guerrières en leur donnant des Sailor Crystals artificiels, sous forme de bracelet. Ses prétendues guerrières et esclaves sont les Sailor Animamates. Enfin, Galaxia débarque dans le système solaire où elle sent le pouvoir du Cristal d’argent de Sailor Moon, qui, combiné à son Suffer Crystal, lui permettrait de devenir invincible et terrasser Chaos. Galaxia affronte Sailor Moon, mais Chaos décharge une large quantité d’énergie qui manque de faire glisser Galaxia dans le Galaxy Cauldron. Secourue de justesse par Sailor Moon, Galaxia est surprise que sa propre ennemie veuille la sauver. Comprenant que la force de l’amour est en fait le pouvoir le plus puissant de l’univers, Galaxia reprend espoir et se désintègre, ne laissant derrière elle que son Suffer Crystal.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Sailor Galaxia est la guerrière la plus puissante de la galaxie. Mais Chaos sème la terreur dans tout l’univers et, ne pouvant le détruire, elle décide de l’enfermer à l’intérieur de son corps. Son âme se corrompt peu à peu, et elle décide d’envoyer son Star Seed qu’elle surnomme « la lumière de l’Espoir » et qui prend finalement la forme de Chibi Chibi. Complètement affectée, Galaxia commence à tuer toutes les guerrières de la galaxie en leur ôtant leur propre Star Seed, afin qu’acquérir toujours plus de pouvoirs. Elle enrôle des guerrières qui veulent bien collaborer, en les maintenant en vie grâce à des bracelets. Sailor Galaxia débarque dans le système solaire et tue toutes les amies de Sailor Moon. Déployant ses dernières réserves d’énergie et en dégageant une vague énorme d’amour, Sailor Moon parvient à libérer Galaxia du Chaos qui l’habite, et celle-ci retourne recommencer une nouvelle vie sur sa planète originelle.

Sailor Animamates 

Les  sont les subalternes de Sailor Galaxia. Ce sont en fait de jeunes filles issues des différentes planètes conquises par Sailor Galaxia. Elles ont décidé de suivre Galaxia qui, pour leur conférer des pouvoirs, leur donne des bracelets qui leur permettent de survivre et d’extraire les Star Seeds des êtres humains. Dans le dessin animé de 1992, elles basent leur quartier général dans un studio de télévision nommé « Galaxia TV ».

Sailor Iron Mouse 
 Voix japonaise : Eriko Hara
 Voix française : Sarah Marot

 est la première Sailor Animamates à apparaître. Son costume est blanc et elle à l’apparence d’une souris. Devenue sbire de Galaxia, elle est seulement maintenue en vie par ses bracelets.

Dans le manga, Sailor Iron Mouse apparaît dans le chapitre 50. Elle est originaire de la planète Chû, où elle a tué la véritable guerrière Sailor de sa planète, Sailor Chû. Elle connait l’identité civile Sailor Starlights, et les attaque en plein concert pour leur voler leurs Sailor Crystals. Elle est cependant tuée par Sailor Star Healer et son attaque « Star Sensitive Inferno! » avant de mener à terme sa mission.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Sailor Iron Mouse apparaît pour la première fois dans l’épisode 173. Elle se fait passer pour une productrice de Galaxia TV, nommée Nezu Chuuko et recherche les possesseurs de Star Seed. Ses victimes sont plutôt des idoles japonaises. Elle finit par comprendre que Seiya est Sailor Star Fighter, mais est tuée avant de le révéler à Sailor Galaxia, lassée par tous ses échecs.

Sailor Aluminum Seiren 
 Voix japonaise : Kikuko Inoue
 Voix française : Olivia Dutron

 succède à Sailor Iron Mouse. Elle a de longs cheveux bleus et son apparence fait penser à une sirène au sens de la tradition médiévale scandinave.

Dans le manga, Sailor Aluminum Seirein apparaît dans le chapitre 51. Elle vient de la planète Mermaid, où elle a tué Sailor Mermaid, la véritable guerrière Sailor de la planète. Elle détecte le pouvoir stellaire de Seiya et décide de l’attaquer sur le toit de son lycée pour lui voler son Sailor Crystal. Les guerrières Sailor arrivent, mais Sailor Aluminum Seiren capture Sailor Mercury et Sailor Jupiter et leur vole leur Sailor Crystal, les tuant sur le coup. Sailor Aluminum Seiren est finalement tuée à son tour par Sailor Star Maker et Sailor Star Fighter.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Sailor Aluminum Seirein apparaît pour la première fois dans l’épisode 179. Elle est suivie en permanence par Sailor Lead Crow. Les deux guerrières sont officiellement rivales, mais sont en réalité bienveillantes l’une envers l’autre. Sailor Aluminum Seiren est plutôt tête en l’air et gourmande. En civil, elle se fait passer pour Reiko Aya. Elle finit par surprendre Usagi en train de se transformer en Eternal Sailor Moon et promet à Galaxia de lui ramener son Star Seed, en organisant un guet-apens dans un avion, en plein ciel. Mais son plan échoue quand Seiya se transforme en Sailor Star Fighter, ce qui la met en grande difficulté. Elle est tuée par Galaxia, exaspérée par son échec, ne laissant derrière elle que son journal intime, où elle a inscrit la véritable identité d’Usagi Tsukino.

Sailor Lead Crow 
 Voix japonaise : Chiharu Suzuka
 Voix française : Nikie Gay Lescot

 a de longs cheveux bruns et la peau mate. Elle a de longues ailes de corbeau attachées à son dos.

Dans le manga, Sailor Lead Crow apparaît dans le chapitre 52. Elle est originaire de la planète Coronis, dont viennent également Phobos et Deimos, les corbeaux et gardiens de Sailor Mars. Elle a tué Sailor Coronis afin de devenir elle aussi une guerrière Sailor. Sailor Lead Crow a détecté l’éclat des Star Seeds de Phobos et Deimos et se rend immédiatement au sanctuaire de Rei pour voler les graines d’étoiles aux deux corbeaux. Les deux gardiennes meurent sur le coup. Sailor Lead Crow est mise en joue par Sailor Mars et Sailor Venus, mais est finalement vaincue par Eternal Sailor Moon. Sailor Galaxia profite de la diversion pour attaquer Sailor Mars et Sailor Venus et leur vole leur Sailor Crystal.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Sailor Lead Crow apparaît dans l’épisode 1709, en même temps que sa rivale et partenaire, Sailor Aluminum Seiren. Après la mort de sa compagne, Lead Crow trouve son journal intime et apprend qu’Usagi est Sailor Moon. Elle lui tend un piège et réussit à lui extraire son Star Seed, qui est en fait le Cristal d’argent. Mais Lead Crow est tuée par Sailor Tin Nyanko, jalouse de sa réussite.

Sailor Tin Nyanko 
 Voix japonaise : Ikue Ōtani
 Voix française : Fanny Bloc

 est la dernière guerrière à apparaître dans le dessin animé Sailor Moon de 1992. Elle porte un costume noir avec des oreilles et une queue de chat.

Dans le manga, Sailor Tin Nyanko apparaît dans le chapitre 53. Sailor Tin Nyanko est originaire de la planète Maw, où sont également nés Luna et Artemis. Elle a tué la gardienne de sa planète, Sailor Maw, sur les ordres de Sailor Galaxia. Sailor Tin Nyanko se fait passer pour une nouvelle élève venue de Libye et se fait appeler Suzu Nyanko. Elle se retrouve dans la même classe qu’Usagi. Un soir, elle s’invite chez la jeune femme, mais est démasquée par Luna et Artemis, qui la reconnaisse. Les chats n’hésitent pas à qualifier Sailor Tin Nyanko de « traîtresse », mais elle leur rétorque que ce sont bien eux les traitres, ayant abandonné leur planète natale pour s’établir sur la Lune. Luna et Artemis se transforment en humains, rejoints par Diana, elle aussi devenue une jeune fille. Selon Diana, les habitants d’une même planète ne devraient pas se battre. Mais Sailor Tin Nyanko s’en moque et attaque ses adversaires, qui redeviennent des chats et sont désormais privés de parole. Elle est ensuite mise en retraite par Sailor Star Maker et retourne voir Galaxia pour implorer une seconde chance. Galaxia refuse et tue Tin Nyanko.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Sailor Tin Nyanko apparaît dans l’épisode 188. Elle est la rivale de Sailor Lead Crow, mais les deux ennemies se détestent. Alors que Lead Crow découvre que Sailor Moon possède un véritable Star Seed, son Cristal d’argent, Tin Nyanko tue Sailor Lead Crow en la précipitant dans un trou noir artificiel. Mais Tin Nyanko ne parvient pas à s’emparer du Cristal d’argent, ce qui agace Sailor Galaxia. Elle attaque alors une nouvelle fois Sailor Moon, mais cette fois, celle-ci riposte avec son attaque « Silver Moon Crystal Power Kiss! » ce qui guérit à moitié Sailor Tin Nyanko. Un de ses bracelets se brise et une partie de son costume devient blanc. La guerrière est alors tourmentée entre des désirs contradictoires de tuer Sailor Moon ou de l’aider. Sailor Galaxia finit par l’achever.

Sailor Heavy Metal Papillon 

 est la dernière des Sailor Animamates. Elle n’apparaît que dans le manga, dans le chapitre 57. Originaire de la planète Cocoon, elle possède de longues ailes de papillon derrière son dos. Ses cheveux sont violets et sa robe est rose.

Sailor Heavy Metal Papillon est aussi connue sous le nom de « Soul Hunter » ou la « Faucheuse d’âmes ». Elle est la gardienne du cimetière où les dernières étincelles des défunts, représentées sous la forme de papillon, viennent s’éteindre. Elle cherche à conduire Sailor Moon au bûcher, mais elle est tuée par le Sailor Chibi Moon et le Sailor Quartet, fraîchement débarquées du futur.

Autres subalternes de Sailor Galaxia

Sailor Lethe and Sailor Mnemosyne 

 et  sont deux guerrières Sailor qui n’apparaissent que dans le manga, dans le chapitre 56. Ce sont des sœurs jumelles. Sailor Lethe porte une robe verte foncée et est la gardienne du fleuve de l’oubli, tandis que Sailor Mnemosyne porte une robe rose clair et la gardienne du fleuve de la mémoire. Leur nom vient de deux personnages de la mythologie grecque : Léthé et Mnémosyne. Elles viennent de deux planètes jumelles qui ont été ravagées par Sailor Galaxia. Elles n’ont pas eu d’autre choix que de la suivre, en espérant un jour trouver enfin un monde en paix.

Sailor Lethe apparaît alors que Sailor Moon, Princess Kakyû, ChibiChibi et les Sailor Starlights débarquent sur Zero Star de la constellation du Sagittaire afin d’affronter Sailor Galaxia, et tombent sur un vaste désert. Lethe se présente comme la passeur du désert et les attire dans un bateau. Là, le sable se transforme en eau et Sailor Moon plonge dans le fleuve de l’oubli. Sailor Moon oublie tout, jusqu’à son nom et Lethe tue devant ses yeux Luna, Artemis et Diana. Elle tente également d’abattre Sailor Moon, mais elle est interrompue par Sailor Mnemosyne. En effet, celle-ci pense que son destin doit être scellé par Sailor Galaxia. En entendant son nom, Sailor Moon se souvient de son identité et Sailor Mnemosyne lui fait boire de l’eau du fleuve de la mémoire. Sailor Lethe accuse Sailor Moon d’être à l’origine de tous les maux, puisque son Cristal d’argent est la source de toutes les convoitises. Alors, Sailor Moon propose de se suicider pour apporter la paix. Troublées par tant de bonté, Sailor Lethe et Sailor Mnemosyne réalisent alors que les guerres continueront malgré tout. Prêtes à se rallier à la cause de Sailor Moon, les deux guerrières sont tuées par Sailor Khi et Sailor Phi.

Sailor Khi et Sailor Phi 

 et  sont deux personnages qui n’apparaissent que dans le manga. Leurs noms viennent de l’alphabet grec, X (Khi) et Φ (Phi). Ce sont les deux gardiennes du Star Garden, un immense jardin où sont agrégés les différents Sailor Crystals volés par Galaxia et ses sbires. Leur apparence est très similaire, les deux guerrières étant blondes. Sailor Phi porte une robe noire et Sailor Khi une combinaison rouge.

Dans le chapitre 56, elles apparaissent pour tuer Sailor Lethe et Sailor Mnenomysme, qu’elles jugent inutiles. Elles en profitent pour tuer les Sailor Starlights et leur voler leur Sailor Crystal. Pour les vaincre, Princess Kakyû se transforme en Sailor Kakyû. Sailor Moon parvient à tuer Sailor Phi. Mais Sailor Khi en profite pour riposter et poignarde Kakyû, qui meurt à son tour. Écœurée, Sailor Moon vainc Sailor Khi.

Notes et références

Notes

Références 
 
 
 Sailor Moon Sailor Stars (1996) de Takuya Igarashi, d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 167 à 200

Personnage de Sailor Moon
Méchant de fiction